Победителем турнира стал  Дамир Джумхур.

Рейтинговые очки и призовые

Основной турнир

Квалификация

Участники

Основной турнир 

* по состоянию на 9 октября 2017 года

Ход турнира

Игры квалификации

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания 

2017 год в теннисе
Спорт в России в 2017 году
Кубок Кремля